El término Almafuerte puede referirse a:

Personas 
 Almafuerte (poeta), seudónimo más reconocido del poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios (1854-1917).

Artes 
 Almafuerte (película) (1949), película de Luis César Amadori.
 Almafuerte (banda) (1995-2016), banda argentina de heavy metal.
 Almafuerte (álbum) (1998), álbum de la banda del mismo nombre.

Lugares 
 Almafuerte (Misiones), localidad de la provincia de Misiones, Argentina.
 Almafuerte (Córdoba), localidad de la provincia de Córdoba, Argentina.
 Estación Almafuerte, una estación ferroviaria ubicada en Almafuerte, en el Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, Argentina.
 Avenida Almafuerte (Paraná), una importante arteria de la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina.
Parque Escolar Rural "Enrique Berduc", donde se encuentra la Escuela Normal Rural N° 8 "Almafuerte", en La Picada, Provincia de Entre Ríos, Argentina.
Complejo Penitenciario N.º III Almafuerte, una prisión de la provincia de Mendoza, Argentina.